Il Gruppo I della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il primo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2016. I due vincitori sono ammessi agli spareggi per il Gruppo Mondiale, i vincitori dei quali vengono poi promossi al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Squadre 

Teste di Serie:
 
 

Altre: 
 
 
 
 

Formula: 6 squadre partecipanti. Torneo a eliminazione diretta, diviso in 1º e 2º turno. I vincitori dei due incontri del 2º turno vengono ammessi direttamente agli spareggi per il Gruppo Mondiale. Le due sconfitte nel 1º turno si giocano la permanenza in una sorta di "finale al contrario", dove la perdente è condannata alla retrocessione al Gruppo II.

Tabellone

Primo turno

Corea del Sud vs. Nuova Zelanda

Pakistan vs. Cina

Secondo turno

India vs. Corea del Sud

Uzbekistan vs. Cina

Playoff 2º turno

Nuova Zelanda vs. Pakistan

Verdetti 
 Ammesse agli spareggi per il GM:  - 
 Retrocessa al Gruppo II:

Voci correlate 
 Coppa Davis 2016 Zona Asia/Oceania Gruppo II
 Coppa Davis 2016 Zona Asia/Oceania Gruppo III
 Coppa Davis 2016 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Asia/Oceania I